Osoby o tym nazwisku:
 Grzegorz Głuszak – polski dziennikarz
 Jakub Głuszak – polski trener siatkarski
 Jan Głuszak – polski architekt
 Józef Głuszak – polski hydrotechnik i inżynier budownictwa wodnego
 Magdalena Głuszak – polska siatkarka